South Fork hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
Municipio de South Fork (Arkansas), en el condado de Fulton
Municipio de South Fork (condado de Tyrrell, Carolina del Norte)
Municipio de South Fork (condado de Forsyth, Carolina del Norte)
South Fork (Colorado), pueblo en el condado de Río Grande
Municipio de South Fork (Dakota del Norte), condado de Adams
Municipio de South Fork (condado de Christian, Illinois)
Municipio de South Fork (condado de Delaware, Iowa)
Municipio de South Fork (condado de Jackson, Iowa)
Municipio de South Fork (condado de Wayne, Iowa)
Municipio de South Fork (condado de Kanabec, Minnesota)
South Fork (Misuri), lugar designado por el censo en el condado de Howell
Municipio de South Fork (condado de Audrain, Misuri)
Municipio de South Fork (condado de Howell, Misuri)
Municipio de South Fork (condado de Monroe, Misuri)
Distrito electoral de South Fork (condado de Saline, Nebraska)
South Fork (Pensilvania), borough en el condado de Cambria
South Fork Estates (Texas), lugar designado por el censo en el condado de Jim Hogg
South Fork (Wisconsin), pueblo en el condado de Rusk